John Hayford ist der Name folgender Personen:

* John Ebenezer Samuel de Graft-Hayford (1912–2002), ghanaischer Boxer und Militär
 John Fillmore Hayford (1868–1925), US-amerikanischer Ingenieur und Geodät